Benton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Benton Township, dans le comté de Franklin ;
 Benton Township, dans le comté de Lake ;

Iowa 
 Benton Township, dans le comté de Benton ;
 Benton Township, dans le comté de Cass ;
 Benton Township, dans le Comté de Des Moines ;
 Benton Township, dans le comté de Fremont ;
 Benton Township, dans le comté de Lucas ;
 Benton Township, dans le comté de Taylor ;
 Benton Township, dans le comté de Wayne ;

Missouri

Pennsylvanie
 Benton Township dans le comté de Columbia.

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis